Населені пункти в Чехії:

 Хлумец (Чеський Крумлов)
 Хлумец (Усті-над-Лабем)